A Segunda División 1993–94-es szezonja volt a bajnokság hatvanharmadik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az RCD Español lett.

Végeredmény

Rájátszás

Megjegyzések

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2